Olśnienie – doznanie w fotometrii i technice świetlnej;
 Iluminacja – doznanie w psychologii;
 Olśnienie – album muzyczny Janusza Grudzińskiego;
 Olśnienie – polski film fabularny z 1976 w reżyserii Jana Budkiewicza